Byhalia désigne :

États-Unis 
 Byhalia, une ville du Mississippi ;
 Byhalia, une ville de l'Ohio.